Евгений Петрович Истомин (род. 23 июля 1953 года) — российский политик и учёный. доктор технических наук, профессор.

Биография 

В 1975 году окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова по специальности «Применение ЭВМ и автоматизации управления силами флота». До 1983 года служил в ВМФ СССР на атомных подводных лодках. Капитан 3 ранга.

С 1983 года — старший научный сотрудник Научно-исследовательского и проектного института охраны окружающей стреды и труда в промышленности строительных материалов в Новороссийске. В 1984 году окончил Новороссийский заочный институт патентоведения по специальности «патентные исследования». В 1988 году окончил аспирантуру Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана. С 1988 года — ассистент, потом доцент Ленинградского института инженеров водного транспорта.

С 1990 года депутат и председатель Петродворцового районного совета народных депутатов.

С 1991 года по сентябрь 1995 года — глава администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга. В сентябре 1995 года снят мэром Санкт-Петербург с этой должности из-за разногласий с мэром по вопросу о структуре местного самоуправления в Санкт-Петербурге.

С 1994 года по 1998 год — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1-го созыва. Председатель координационной группы Законодательного собрания по вопросам собственности. В 1995—1996 годах — Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, член Правительства города.

В декабре 1995 года баллотировался на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, а в 1996 году на пост губернатора Ленинградской области.

В 1995 году окончил Академию предпринимательства Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «государственное и муниципальное управление», а в 1996 году магистратуру Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, магистр государственного управления. В 1996 году был кандидатом в губернаторы Ленинградской области, набрал 1,07% голосов избирателей.

После поражения на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в 1998 году, работал проректором Петербургской академии права и бизнеса.

Декан Факультета информационных систем и геотехнологий и заведующий Кафедрой прикладной информатики Российского государственного гидрометеорологического университета. Член диссертационного совета университета.

25 декабря 2014 года избран членом ученого совета РГГМУ, на срок до 23 декабря 2019 года.

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному округу №19 (Петродворцовый район, а также часть Красносельского — муниципальные округа Горелово, Красное Село, бо́льшая часть Константиновского) от партии «Яблоко». Беспартийный, поддерживает присоединение Крыма к Российской Федерации.

Награды 

 Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования 2012 года по номинации «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное на повышение качества подготовки специалистов».

Труды 

Автор 10 учебников и 3 монографий по вопросам управления и информационных технологий. Опубликовал ряд статей по этим вопросам.

В Российский индекс научного цитирования внесены и на eLIBRARY.ru размещены следующие работы автора:

Статьи

Учебники для ВУЗов

Примечания

Литература 
 

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Уполномоченные по правам человека в регионах России
Преподаватели Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций
Преподаватели Российского гидрометеорологического университета
Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Выпускники МГТУ
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Подводники СССР